Fahrverbotszone steht für: 

 eine Umweltzone in Deutschland, siehe Verordnung zum Erlass und zur Änderung von Vorschriften über die Kennzeichnung emissionsarmer Kraftfahrzeuge
 eine Zone, in der ein LKW-Durchfahrtsverbot gilt (Anliegerverkehr ausgenommen)